Села:
 Зелена Балка — Дніпропетровська область, Широківський район
 Зелена Балка — Запорізька область, Великобілозерський район
 Зелена Балка — Кіровоградська область, Голованівський район
 Зелена Балка — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Зелена Балка — Одеська область, Арцизький район
 Зелена Балка — Полтавська область, Гадяцький район

Див. також 
 Балка Зелена — заповідне урочище